Чемпионат Европы по борьбе 2014 года проходил в Вантаа (Финляндия) с 1 по 6 апреля.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Распределение наград

Командный рейтинг

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты

2014 год в борьбе
Апрель 2014 года
Спорт в Финляндии в 2014 году
2014
Чемпионаты Европы в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Вантаа
борьба